Comodo kan de volgende betekenissen hebben:

Comodo Group, een bedrijf voor antivirussoftware.
Comodo (muziek), een muziekterm met de betekenis gemakkelijk.